Ammi indicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Buch.-ham. Ammi indicum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
indicum